Elah – nome aramaico per intendere Dio
 Elah – album di Dvar del 2012
 Elah Dufour – azienda produttrice di caramelle, dolciumi e cioccolato
 Re Elah – Re di Israele secondo la tradizione biblica
 Valle di Elah – contesto in cui si svolge lo scontro fra il giovane ed abile Davide ed il forte Golia nella tradizione biblica
 Nella valle di Elah (In the Valley of Elah) – film di Paul Haggis del 2007